Břežany kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Břežany (ort i Tjeckien, Mellersta Böhmen), 
 Břežany (ort i Tjeckien, Plzeň), 
 Břežany (ort i Tjeckien, Södra Mähren), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar